Kosti peut désigner :
 Kosti ou Kousti, ville du Soudan ;
 Kosti, commune du sud-est de la Bulgarie.